Alef, de eerste letter uit het Hebreeuwse alfabet
 Alef-getal (wiskunde), een element van de verzameling alef-getallen
 Aleph (motorfiets), een Belgisch historisch merk van gemotoriseerde tandems
 Aleph (Ex Libris), bibliotheeksoftware van Ex Libris Group